Bitwy pod Ushant (Ouessant):
 Bitwa pod Ushant (1778)
 Bitwa pod Ushant (1781)
 Bitwa pod Ushant (1794) ("Wspaniały pierwszy czerwca")
 Bitwa pod Ushant (1944)